Nordström oder Nordstrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Nordström (* 1960), schwedischer Mediziner
 Bengt Nordström (1936–2000), schwedischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Clara Nordström (1886–1962), schwedische Schriftstellerin
 Ester Blenda Nordström (1891–1948), schwedische Journalistin und Schriftstellerin

 Gunnar Nordström (1881–1923), finnischer theoretischer Physiker
 Gunnar Nordström (Architekt) (1929–2017), schwedischer Architekt
 Gustav Nordström (* 1989), schwedischer Skilangläufer und Ski-Orientierungsläufer
 Henrik Nordström (1891–1982), schwedischer Langstreckenläufer
 Joakim Nordström (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler 
 Josephine Nordstrøm (* 1998), dänische Handballspielerin
 Karl Nordström (1855–1923), schwedischer Maler
 Ludvig Anselm Nordström (1882–1942), schwedischer Schriftsteller
 Maria Nordström (* 1991), schwedische Skilangläuferin
 Peter Nordström (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler
 Robert Nordström (* 1963), schwedisch-finnischer Kameramann
 Roger Nordström (* 1966), schwedischer Eishockeytorwart
 Sivar Nordström (* 1933), schwedischer Orientierungsläufer
 Solveig Nordström (1923–2021), schwedische Archäologin
 Tekla Nordström (1856–1937), schwedische Xylografin
 Tina Nordström (* 1973), schwedische Köchin

Siehe auch:
 Norström
 Norrström